Carlo Morici (1974) – botanico italiano
 Claudio Morici (1972) – scrittore e attore italiano
 Fabio Morici (1978) – attore e autore italiano
 Gino Morici (1901-1972) – pittore, decoratore e scenografo italiano
 Pietro Morici (1956-1983) – carabiniere italiano
 Vincenzo Maria Morici (1917-2004) – ingegnere italiano

Pagine correlate
 Morico
 Morice